Malakoff kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Oued Sly (ort), Chlef,

Frankrike 

 Malakoff, kommun i departementet Hauts-de-Seine,

USA 

 Malakoff (ort i USA), Texas, Henderson County, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade USAförgreningar